Il singolare del Movistar Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Sánchez ha battuto in finale Marcelo Ríos 1-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Gastón Gaudio (semifinali)
 n/a
  Marcelo Ríos (finale)
  José Acasuso (secondo turno)

 Agustín Calleri (quarti) 
 Fernando Vicente (secondo turno) 
 Félix Mantilla (quarti) 
 David Ferrer (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Movistar Open 2003
ATP Tour 2003